Койранский:

 Койранский, Александр Ааронович (1884—1968) — русский поэт, литературный критик, художник.
 Койранский, Борис Борисович (Борух Бер-Лейбович, 1886—1968) — русский и советский гигиенист, заведующий лабораторией Ленинградского научно-исследовательского института гигиены труда и профессиональных заболеваний (ныне Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья), доктор медицинских наук, профессор.